Saïdani est un nom de famille notamment porté par :

 El Hachemi Saïdani (?-2005), écrivain algérien
 Mohamed Saïdani, homme politique algérien